|-
| 78601 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78602 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78603 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78604 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78605 - || || 30 de setembre, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 78606 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78607 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78608 - || || 18 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78609 - || || 21 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78610 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78611 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78612 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78613 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78614 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78615 - || || 16 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78616 - || || 17 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78617 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78618 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78619 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78620 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78621 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78622 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78623 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78624 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78625 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78626 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78627 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78628 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78629 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78630 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78631 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78632 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78633 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78634 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78635 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78636 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78637 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78638 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78639 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78640 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78641 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78642 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78643 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78644 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78645 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78646 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78647 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78648 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78649 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78650 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78651 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78652 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78653 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78654 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78655 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78656 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78657 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78658 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78659 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78660 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78661 - || || 2 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78662 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78663 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78664 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78665 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78666 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78667 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78668 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78669 - || || 5 d'octubre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78670 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78671 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78672 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78673 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78674 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78675 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78676 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78677 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78678 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78679 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78680 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78681 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78682 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78683 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78684 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78685 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78686 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78687 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78688 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78689 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78690 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78691 - || || 5 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78692 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78693 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78694 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78695 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78696 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78697 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78698 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78699 - || || 4 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78700 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8